Västra regionen, Western Region eller West Region kan syfta på följande platser:

Ghana 

 Västra regionen (region i Ghana),

Kamerun 

 Västra regionen (region i Kamerun),

Singapore 
 West Region (Singapore) – ett av önationen Singapores administrativa regioner

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar